Кандидо Лопес (28 августа 1840 — 31 декабря 1902) — аргентинский художник и военный. Считается одним из самых известных аргентинских художников XIX века. Знаменит, прежде всего, своими подробными рисунками сражений Парагвайской войны.

Биография 
Лопес был известным уже в возрасте 17 лет, хотя начал карьеру как фотограф-дагеротипист. В период 1859—1863 годов он путешествовал по сёлам провинций Буэнос-Айрес и Санта-Фе, где и делал свои фотографии. С 1863 года он начал работать под руководством художника Игнасио Мансони, позднее он познакомил его с другим художником итальянского происхождения Бальдассаре Верацци, у которого Лопес также брал уроки. Когда началась Парагвайская война, он принял в ней участие как солдат аргентинской армии. В битве при Курупайти его правое запястье было раздроблено взрывом гранаты, и ему пришлось ампутировать руку выше локтя, чтобы предотвратить распространение гангрены, впоследствии он научился рисовать левой рукой.

Его рисунки сражений отражают его любовь к деталям и ярким цветам, которые изображают войну в миниатюре. Многие из его работ находится в Национальном музее изящных искусств в Буэнос-Айресе.

Он похоронен на кладбище Реколета в Буэнос-Айресе.

Работы

Примечания

Литература 
 Fermín Fèvre, Cándido López (series: «Tesoros de la pintura argentina»), El Ateneo, 2000 
 Marcelo Pacheco, (with an introduction by Augusto Roa Bastos), Cándido López, Proyecto Cultural Artistas del Mercosur, Ediciones Banco Velox, 1998

Ссылки 
 «Cándido López (pintor de la guerra del paraguay) un genio» by «Fuente» Taringa!
 Cándido López — Los campos de batalla Documentary film (2005), listing at IMDb
 Artistas: Cándido López Arte Mercosur

Художники Аргентины
Похороненные на кладбище Реколета